Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Svetlana Černeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Chris Evert e Pam Shriver 6-0, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Chris Evert /  Pam Shriver (finale)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (quarti di finale)

 Jenny Byrne /  Liz Smylie (primo turno)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Jo Durie /  Alycia Moulton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1987